El término Resurrección de Cristo, Resurrección de Jesús o La resurrección de Cristo se puede referir:

 a la resurrección de Jesús, referida a la figura de Jesús de Nazareth.
 a La resurrección de Cristo, obra pictórica del Greco hecha entre 1597-1604;
 a La resurrección de Cristo, obra pictórica de Juan de Flandes de 1508;
 a La resurrección de Cristo, obra pictórica de Rafael Sanzio hecha entre 1499 y 1502;
 a La resurrección de Cristo, obra pictórica de Piero della Francesca hecha entre 1463 y 1465.